Lena socken kan avse:

 Lena socken, Uppland
 Lena socken, Västergötland
 Kungslena socken